Пьер Леонс Детруайя (7 сентября 1829, Байонна, Атлантические Пиренеи — 18 января 1898, Париж) — французский морской офицер, политик и публицист.

Биография 
Леонс Детройа родился 7 сентября 1829. В 1845 году он поступил в Военно-морскую академию, в 1860 получил звание лейтенанта.

В 1864 году Детройа откомандирован к императору Максимилиану в Мексику, где занимал должности заместителя государственного секретаря в военно-морском департаменте мексиканского министерства и начальника военного кабинета императора.

В 1866 году Детройа вернулся в Европу со специальной миссией: сопровождать императрицу Шарлотту.

В 1870 году он принял командование лагерем Ла-Рошель в звании генерала вспомогательной дивизии.

С 1870 по 1876 Детройа работал редактором газеты La Liberté, принадлежавшей Эмилю де Жирардену, дяде его жены (жена Детройа была внучкой Софи Гейл и Софи Гей). Детройа являлся также основателем и руководителем периодических изданий, таких как L’Estafette, La Réforme, Le Jour.

Детройа — автор нескольких публикаций и либретто.

Публикации 
 Henry VIII : Opéra en 4 actes et 6 tableaux, 1883
 Pedro de Zalamea : Opéra en quatre actes, 1884
 La Cour de Rome et l’empereur Maximilien, rapports de la cour de Rome avec le gouvernement mexicain, accompagnés de deux lettres de l’empereur Maximilien et de l’impératrice Charlotte, 1867
 La liberté de l’enseignement et les projets Ferry devant l’histoire, la Justice et la Raison, 1879
 Djemmah, ballet persan en 2 actes, 1886
 Notes sur l’organisation générale civile et militaire de l’Indo-Chine, 1888
 Possessions françaises dans l’Indo-Chine, 1887
 La France dans l’Indo-Chine…, 1886
 Du Recrutement, de l’organisation et de l’instruction de l’armée française, 1871
 Aben-Hamet 10, Grand duo pour soprano et baryton : opéra en quatre actes et un prologue, 1884
 Aben-Hamet : opéra en quatre actes et un prologue ; L’enlèvement de Proserpine : opéra en quatre actes et un prologue, 1884
 Aben-Hamet 7quater, Chant mauresque pour soprano : opéra en quatre actes et un prologue : partition pour chant et piano avec double texte italien et français, 1884
 ben-Hamet 7b, Duettino pour soprano et contralto : opéra en quatre actes et un prologue : partition pour chant et piano avec double texte italien et français, 1884

Список используемой литературы 
 La Grande encyclopédie
 Dictionnaire général de biographie contemporaine française et étrangère, d’Adolphe Bitard, 1887
 Lamathière, Panthéon de la Légion d’honneur, 1875—1911
 Les Dictionnaires départementaux. Basses-Pyrénées, 1905
 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, T. 17 Suppl. 2, 1866—1877
 Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, 1893
 Angelo De Gubernatis, Dictionnaire international des écrivains du jour. Section 2, 1888—1891

Примечания и ссылки

Ссылки 

Морские офицеры
Главные редакторы газеты La Liberté (Франция)
Писатели Франции XIX века